Az Umbriai Magyar Köztársaság művészeti és politikai projekt, amelyet Péterfy Gergely és Péterfy-Novák Éva hozott létre 2020. október 8-án, azon a napon, amelyen Todiba, az Ulpiusok városába költöztek. A projekt célja, hogy liberális, demokratikus alternatívát kínáljon az Orbán-rezsimmel szemben. Az Umbriai Magyar Köztársaság szövetségesének tekint minden magyarországi aktív ellenzékit és minden olyan emigráns magyart és emigráns magyar szervezetet a világban, akik és amelyek az Orbán-reszimmel szemben állnak és nem kollaborálnak a NER-rel. Az Umbriai Magyar Köztársaság része a Péterfy Akadémia, a Felhő Café folyóirat és a Felhő Café Könyvek Kiadó. Az Umbriai Magyar Köztársaságban Utas és holdvilág-túrákra is lehet jelentkezni.

Az Umbriai Magyar Köztársaság lakóinak száma a 2022-es népszámlálás adatai szerint 4 fő. 2023 végére jelentős népességnövekedés prognosztizálható.

Jegyzetek

További információk 
 https://www.youtube.com/watch?v=I0o9WzJ3yBQ
 https://ujnepszabadsag.com/2023/02/20/az-umbriai-magyar-koztarsasag-velemenye/

Művészeti mozgalmak
Politikai aktivisták